Velika nagrada Avstralije 1949 je bila sedemnajsta dirka za Veliko nagrado v Sezoni Velikih nagrad 1949. Odvijala se je 18. septembra 1949 na cestnem dirkališču Leyburn.

Rezultati

Dirka 

 Najhitrejši krog: John Crouch in Frank Kleing - 2:52

Viri
www.silhouet.com 

1949
Sezona Velikih nagrad 1949